Apôtre de la Miséricorde peut faire référence à !

 Faustine Kowalska, religieuse de la congrégation Notre-Dame de la Miséricorde ;
 Jean-Paul II, pape qui institua le dimanche de la divine Miséricorde ;
 Michał Sopoćko, confesseur de sainte Faustine, diffuseur de la dévotion
 Speranza de Jésus, religieuse et fondatrice, apôtre de l'Amour miséricordieux
 Jean-Joseph Lataste, fondateur des sœurs dominicaines de Béthanie ;
 Thérèse de Lisieux, carmélite ;
 Louis Orione, fondateur d'instituts religieux.